Em linguística, coesão  expressa a relação entre as unidades lingüísticas, como entre as palavras em um enunciado.

 Em mecânica dos solos, coesão pode ser definida como a resistência ao cisalhamento de um solo, quando sobre ele não atua nenhuma força externa.

 Em programação de computadores, coesão é a medida da força relativa de um módulo. Quanto maior for a coesão, menor será o nível de acoplamento de um módulo.

Desambiguação